El acrónimo UNED puede designar:

 Universidad Nacional de Educación a Distancia, universidad pública de España.
 Universidad Estatal a Distancia, universidad pública de Costa Rica.